Eleazar López Contreras es una de las parroquias que forman el Municipio Lagunillas, en el estado Zulia, Venezuela. Recibe su nombre de Eleazar López Contreras el presidente de Venezuela que ordenó la construcción de Ciudad Ojeda, la capital del municipio.

Ubicación 

Se encuentra entre los municipios Cabimas y Simón Bolívar al norte (ríos Cocuiza y Tamare), el Municipio Valmore Rodríguez al sur y al este (embalse y río Pueblo Viejo), la Parroquia Campo Lara al sur, el Estado Falcón al este, y las parroquias Libertad y Alonso de Ojeda al oeste.

Zona residencial 

Se encuentra ocupada por varios caseríos entre ellos La Pica Pica su capital, el resto de la parroquia es un área rural compuesta por haciendas. En la parroquia se encuentra parte de la reserva forestal del embalse de Pueblo Viejo, además de las montañas de las piñas.

Caseríos 

 La Pica Pica
 La Ribera
 El Purgatorio
 Bocachito
 La Lara
 El Cristo
 Las Cruces
 El Plan
 Sabana Libre
 San Jerónimo

Geografía 

El clima es de bosque tropical, el relieve es plano hacia el oeste elevándose hacia el sur y este, alcanzando elevaciones de más de 1000 metros en las montañas de las piñas.
Las cotas más altas forman parte de la reserva forestal de la represa de Pueblo Viejo, y se encuentran protegidas.

Actividad económica 

La actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos de la parroquia, compuesta de numerosas haciendas ganaderas y de campos de cultivo.

Referencias 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. (2000)
 Urdaneta, Humberto Ochoa. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. (1994). Edic. Centro Histórico de Cabimas, Maracaibo.

Eleazar López Contreras
La Pica Pica
La Ribera (Lagunillas)